Magnus Carlsson kan avse:
 Lars Magnus Carlsson, godsägare och politiker
 Magnus Carlsson (sångare), sångare i Alcazar
  Magnus Carlsson (illustratör)
 Magnus Carlson, sångare i Weeping Willows
 Magnus A Carlsson, golfspelare
 Magnus Carlsson (fotbollsspelare)
 Magnus Carlsen, schackspelare

Se även 
 Magnus Karlsson